Bei den NCAA Division I Tennis Championships wurden 2017 zum 133. Mal die Meister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. Eine der sechs Konkurrenzen war das Herrendoppel. Gespielt wurde vom 25. bis zum 29. Mai auf dem Campus der University of Georgia in Athens, Georgia. Den Titel sicherte sich das australisch-amerikanische Doppel aus Andrew Harris und Spencer Papa von der University of Oklahoma.

Setzliste

Turnierplan

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan (englisch, pdf)
 Selections auf ncaa.com (englisch)

College-Tennis-Saison 2016/17
Tennisturnier 2017
Tennisturnier in Athens (Georgia)
2017 Herrendoppel